Rumunjska:
 Hălmăgel (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Hălmăgel (rijeka), rijeka